«Бруклин Нетс» — американский профессиональный баскетбольный клуб, базирующийся в Бруклине, Нью-Йорк. Он выступает в Атлантическом дивизионе Восточной конференции Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Со старта сезона 2012 команда проводит свои домашние игры в «Барклайс-центре». Франшиза была основана как «Нью-Джерси Американс» в 1967 году и была одной из одиннадцати первоначальных команд Американской баскетбольной ассоциации (АБА). В своем втором сезоне АБА команда переехала на Лонг-Айленд и стала называться в «Нью-Йорк Нетс». Команда выиграла чемпионат АБА в 1974 году и 1976 годах. Когда ABA объединились с НБА в 1976 году, «Нетс» были одной из четырех команд АБА, перешедших в НБА. После сезона НБА 1976/77 команда обратно переехала в Нью-Джерси. После присоединения к НБА, «Нетс» одержали четыре победы в дивизионе, победители в двух финалах конференции и участвовали в плей-офф шестнадцать раз. Нетс переехали в Бруклин в 2012 году и стали называться «Бруклин Нетс».

По настоящее время было 27 человек на посту главного тренера в истории франшизы «Нетс». Первым главным тренером клуба был Макс Засловски, который возглавлял команду два сезона. Кевин Логери — единственный тренер, который привёл франшизы к чемпионскому титулу: «Нетс» выиграл чемпионат АБА в 1974 и 1976 годах во время его пребывания в должности. Логери является лидером франшизы в регулярном сезоне по числу матчей в качестве тренера (615) и побед (215); Пи Джей Карлесимо имеет лучший процент побед (64,8) в регулярном сезоне. Байрон Скотт является лидером франшизы в плей-офф по числу матчей в качестве тренера (40) и побед (25), а также имеет лучший процент побед (62,5) в плей-офф. Чак Дэйли и Билл Фитч были выбраны в 10 величайших тренеров в истории НБА. Ларри Браун, Чак Дэйли и  являются единственными тренерами «Нетс», которые включены Баскетбольный Зал славы в качестве тренеров. Макс Засловски, , Лу Карнезекка, , , , , Кики Вандевеге и , Кенни Аткинсон, Стив Нэш провели тренерскую карьеру в профессиональном спорте в «Нетс»/«Американс».

Легенда

Тренера 
Замечание: Статистика приведена на конец сезона

Комментарий 
 Главный тренер, который возглавлял Американс/Нетс не менее двух раз, считается в списке один раз.

Примечания

Ссылки 

Тренеры «Бруклин Нетс»
Бруклин Нетс